Атлетика је била у програму свих до сада одржаних Летњих олимпијских игара. Иако су се број и врсте атлетских дисциплина кроз историју битно мењали, основна подела на трчања, бацања, скокове и вишебој је увек била присутна. Данас су у програму 24 дисциплине за мушкарце и 23 дисциплине за жене. Дисциплина у којима се такмиче само мушкарци је ходање на 50 километара.

Мушке дисциплине 
Атлетски програм за мушкарце по дисциплинама није се мењао од Олимпијских игара у Мелбурну 1956. године, када је уврштена дисциплина ходања на 20 км, осим што једном на играма у Монтреалу 1976. године није било такмичења у дисциплини ходања на 50 км.

Дисциплине које се више не налазе у програму су углавном разне дужине препонских трка, скокови из места, неке бацачке дисциплине, и мешовите штафете у којима су такмичари из једне екипе трчали различите дужине деоница. До сада су се укупно појавиле 52 различите дисциплине за мушкарце.

Женске дисциплине 
Такмичења у атлетици за жене укључена су у програм на Олимпијским играма у Амстердамуу 1928. године. До сада је на програму Олимпијских игара било 27 дисциплина за жене.

Појединачно освојене медаље 
Приказани су сви учесници у атлетски такмичењима који су укупно освојили више од 5 медаља.

Стање после Летњих олимпијских медаља у Лондону 2012.

Паво Нурми из Финске је освојио највише медаља на олимпијским играма (12 медаља) у мушкој, а Мерлин Оти са Јамајке са 9 медаља у женској конкуренцији. Највише медаља у појединачним дисциплинама имају Американци Реј Јури (8 медаља) затим Карл Луис (7 медаља). У женској конкуренцији 7 медаља има Мерлин Оти (Јамјка).

Атлетичари са највише златних медаља у појединачној конкуренцији
 8 : Реј Еври  (скок увис без залета 1900, 1904, 1908, скок удаљ без залета 1900, 1904, 1908, троскок без залета 1900 и 1904)
 7 : Карл Луис  (100 м 1984 и 1988 ; 200 м 1984 ; скок удаљ 1984, 1988, 1992 и 1996).
 6 : Паво Нурми  (1.500 м 1924 ; 5.000 м 1924 : 10.000 м 1920 и 1928 ; крос 1920 и 1924).
 5 : Виле Ритола  (3.000 м
 4 : Алвин Крензлајн  (60 м пр., 110 м пр, 200 м пр. и скок удаљ 1900).
 4 : Ханес Колемаинен  (5.000 м, 10.000 м 1 крос 1912 ; маратон 1920).
 4 : Емил Затопек  (10.000 м 1948 ; 5.000 м, 10.000 м и маратон 1952).
 4 : Ал Ертел,  (бацање диска 1956, 1960. 1964 и 1968.)
 4 : Ласе Вирен  (5.000 м 1972 и 1976 ; 10.000 м 1972 и 1976).
 4 : Роберт Кожењовски  (20 км ход. 2000 ; 50 км ход 1996, 2000 и 2004).
 4 : Јусејн Болт  (100 м 2008. и 2012; 200 м 2008. и 2012).

Медаље по земљама учесницама 
Медаље је освајало 97 земаља.
Стање закључно са ЛОИ 2012.

Занимљивости 
Стање после ЛОИ 2016. 
 Атлетика је била на свих 28 ЛОИ.
 Број атлетских дисциплина — 83
 Укупно такмичара 20.626 (14,792 мушкарца и 5.835 жена)
 Укупно земаља учесница — 223
 Најмлађи учесник — -{Céléstine N'Drin}- Италија, 13 год. и 4 дана, ЛОИ 1976.
 Најстарији учесник - -{Haile Satayin}- Израел, 53 год. и 136 дана, ЛОИ 2008.
 Највише медаља појединачно — Паво Нурми, Финска, 12 медаља (9 златних и 3 сребрне)
 Највише медаља репрезентације — САД — 788 (331 златна, 255 сребрних и 202 бронзане

Извори

Везе 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, мушки
 Олимпијски рекорди у атлетици

Спољашње везе